Die Syed Modi International 2012 (offiziell Shaheed Dr. K.L. Garg - Syed Modi International India Grand Prix Gold Badminton Championships - 2012) im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Dezember 2012 in Lucknow statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Taufik Hidayat (1. Runde)
  Kashyap Parupalli (Champion)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  Alamsyah Yunus (Halbfinale)
  Sourabh Varma (1. Runde)
  Arif Abdul Latif (3. Runde)
  Niluka Karunaratne (2. Runde)
  Muhammad Hafiz Hashim (nicht gestartet)
  Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (nicht gestartet)
  R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
  Derek Wong Zi Liang (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Finalist)
  Zulfadli Zulkiffli (1. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (1. Runde)
  P. V. Sindhu (Finalist)
  Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
  Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
  Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (Halbfinale)
  Lindaweni Fanetri (Champion)
  Hera Desi Ana Rachmawati (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Yonathan Suryatama/Hendra Gunawan (Halbfinale)
  Ricky Karanda Suwardi/Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
  Patipat Chalardchaleam/Nipitphon Puangpuapech (1. Runde)
  Ko Sung-hyun/Lee Yong-dae (Champion)
  Markus Fernaldi Gideon/Agripina Prima Rahmanto (Halbfinale)
  Andrei Adistia/Christopher Rusdianto (Viertelfinale)
  Tarun Kona/Arun Vishnu (1. Runde)
  Pranav Chopra/Akshay Dewalkar (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shinta Mulia Sari/Yao Lei (Halbfinale)
  Savitree Amitrapai/Sapsiree Taerattanachai (Champion)
  Komala Dewi/Jenna Gozali (Finalist)
  Lee So-hee/Shin Seung-chan (Halbfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal/Debby Susanto (nicht gestartet)
  Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta/Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Ricky Widianto/Richi Puspita Dili (nicht gestartet)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
BWF Grand Prix 2012
Badmintonwettbewerb in Lucknow